Školjić Veli (Krk) (Veliki Školjić, Školj, Školjić, Kirinčić), nenaseljeni otočić u uvali Soline na Krku
 Veliki Školj (Klek) (Veliki Školjić), otok uz zapadnu (vanjsku) obalu poluotoka Kleka, oko njega se spore BiH i Hrvatska